Az év labdarúgója (FIFA)
 Az év labdarúgója (FWA)

Hasonló címmel 
 Az év magyar labdarúgója

Sport egyértelműsítő lapok